Caught in the End – cortometraggio del 1917 diretto da Charles Avery
Caught in the End – cortometraggio del 1917 diretto da Robin Williamson
Caught in the End – cortometraggio del 1920 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran